Барье́рная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Барьерная улица — улица в Екатеринбурге.